Ludwigsbahnhof bezeichnet:
 Darmstadt Ludwigsbahnhof der Hessischen Ludwigsbahn
 Fürth (Bayern) Hauptbahnhof#Ludwigsbahnhof der Ludwigseisenbahn
 Bahnhof der Hessischen Ludwigsbahn in Mainz, auch „Ludwigsbahnhof“
 Ludwigsbahnhof (Nürnberg) der Ludwigseisenbahn
 Wiesbaden Ludwigsbahnhof der Hessischen Ludwigsbahn
 Würzburg Ludwigsbahnhof der Ludwigs-West-Bahn